Warstat ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Warstat (1887–1941), deutscher Chirurg und Privatdozent
 Matthias Warstat (* 1972), deutscher Professor für Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin
 Monika Warstat (* um 1940), deutsche Segelfliegerin und Europameisterin
 Willi Warstat  (1884–1940), deutscher Pädagoge und Fotografietheoretiker